Jack's Big Music Show (br:Jack e o Show de Música)  é um estadunidense programa infantil, que fala sobre música e normalmente foi exibido pelo Rede Globo e Discovery Kids e pela Nickelodeon Junior. A serie se estrenó de aires a las 11:30 a.m. ET/PT tempo em 12 de setembro de 2005 em Nickelodeon's Nick Jr. quadra nos Estados Unidos. Teve 2 temporadas com o total de 26 episódios e com duração de 22 minutos. Cada episódio normalmente apresenta dois vídeos musicais de artistas musicais infantis. Os personagens tocam música em cada episódio, e muitas vezes são acompanhados por outros bonecos ou músicos humanos.

Ligações externas
 

Programas de televisão infantis dos Estados Unidos
Música e vídeo